James Atkinson est le créateur du projet open source phpBB, une plate-forme de forum internet en PHP. Il a lancé le projet en 2000 dans le but de diversifier l'offre logicielle alors limitée dans ce domaine.

phpBB a été depuis constamment amélioré et a évolué grâce à un grand nombre de développeur et à une communauté très active. . James Atkinson a démissionné de son projet le .

Il vit à ce jour à Edmonton, en Alberta, une province du Canada, avec sa femme et son fils, tout en vendant des catalogues en ligne pour une agence de voyages. Il est également avocat spécialisé dans la défense des projets open source.

Notes et références 

Personnalité américaine de l'informatique
Créateur de logiciels